A 9-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism s-a desfășurat la Paris, Franța în perioadă 23–31 august. Au participat 1679 de sportivi din 198 de  țări.

Stadion 
Probele au avut loc pe Stade de France din Saint-Denis. Acesta a fost construit în anul 1998 pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 1998.

Rezultate

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii
Legendă
 Țara gazdă

Participarea României la campionat 
29 de atleți au reprezentat România.

 Ionela Târlea – 400 m garduri - locul 4
 Claudia Ștef – 20 km marș - locul 5
 Mihaela Melinte – ciocan - locul 6
 Maria Cioncan – 800 m - locul 9, 1500 m - locul 9
 Adelina Gavrilă – triplusalt - locul 9
 Bogdan Țăruș – lungime - locul 10
 Gabriela Szabó – 5000 m - locul 11
 Nuța Olaru – maraton - locul 11
 Sergiu Ursu – disc - locul 13
 Mihaela Botezan – 10 000 m - locul 13, maraton - locul 51
 Ana Mirela Țermure – suliță - locul 13
 Ioan Vieru – 400 m - locul 44, 4 × 400 m - locul 14
 Florin Suciu – 4 × 400 m - locul 14
 Alexandru Mardan – 4 × 400 m - locul 14
 Alexandru Cristea – 4 × 400 m - locul 14
 Oana Pantelimon – înălțime - locul 14
 Gheorghe Gușet – greutate - locul 16
 Marian Oprea – triplusalt - locul 17
 Luminița Talpoș – maraton - locul 18
 Alina Cucerzan – 1500 m - locul 19
 Elena Hilă – greutate - locul 19
 Ștefan Vasilache – înălțime - locul 21
 Carmen Zamfir – 100 m garduri - locul 21
 Daniela Cîrlan – 20 km marș - locul 23
 Adina Anton – lungime - locul 24
 Cristina Nicolau – triplusalt - locul 26
 Aurica Buia – maraton - locul 45
 Constantina Diță – maraton - 
 Norica Câmpean – 20 km marș -

Participarea Republicii Moldova la campionat 
Doi atleți au reprezentat Republica Moldova.

 Fedosei Ciumacenco – 20 km marș - locul 25
 Olga Bolșova – triplusalt - locul 19

Note

Legături externe 

  9th IAAF World Championships in Athletics la Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism
  2003 World Championships la athleticspodium.com

2003 în sport
Competiții sportive în Paris
2003
Atletism